Wilhelminasingel (Breda)
Wilhelminasingel (Maastricht)

Zie ook 
Wilhelminastraat
Wilhelminalaan